Frank Conniff (acteur), een Amerikaanse acteur.
Frank Conniff (journalist), een Amerikaanse journalist.